Douze-Décembre ou XII-Décembre ou 12-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

12 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Arts et lettres

Cinéma 

12 décembre ou 12 dicembre en version originale, film italien réalisé par Giovanni Bonfanti et Pier Paolo Pasolini, sorti en 1972.

Littérature 

Rue du 12 décembre, rue fictive mentionnée dans la nouvelle Patsy de i-zimbra, publiée sur Oniris.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,

 Le , triple cérémonie liée à la reconstruction du village de Tromborn en Moselle, après la Seconde Guerre mondiale : 
 le préfet a posé la première pierre de la première maison construite ; 
 l’évêque a béni la chapelle provisoire érigée près du cimetière ; 
 un général a décerné la croix de guerre avec étoile d’argent à la commune.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langues étrangères 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 12 de Diciembre » ou « Doce de Diciembre »
 Mexique : événement non connu
 (Calle) 12 de Diciembre dans la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de Mexico (ex Distrito federal alias DF).

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffre

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
12